Пара Андреа Главачкова / Пэн Шуай — победительницы турнира, в финале перигравшие прошлогодних чемпионок Кару Блэк и Саню Мирзу.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Финал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)

<li> ' Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Титул)
<li>  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Полуфинал)
<li>  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
<li>  Флавия Пеннетта /  Мартина Хингис (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 сетка турнира

Открытый чемпионат Китая по теннису 2014